Il toponimo Saint-Raphaël può riferirsi a diverse località:

Francia
Saint-Raphaël – comune nel dipartimento della Dordogna
Saint-Raphaël – comune nel dipartimento del Var

Haiti
Saint-Raphaël – comune capoluogo dellarrondissement omonimo
Arrondissement di Saint-Raphaël – arrondissement nel dipartimento del Nord

Pagine correlate 
 San Rafael